Le manoir du Pavillon est un édifice situé à Fauguernon, en France.

Le monument est situé dans le département français du Calvados, à Fauguernon.

Historique 

Le manoir est classé au titre des Monuments historiques depuis le .

Architecture

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques du Calvados

Liens externes 
 
 

Fauguernon
Fauguernon
Monument historique dans le Calvados
Monument historique classé en 1946